Miejscowości w USA:
 High Ridge – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 High Ridge (ang. High Ridge Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson